Podstene (Brod Moravice)
 Podstene (Čabar)